

Politiek 
 Liga Polskich Rodzin, een Poolse politieke partij (Liga van Poolse Gezinnen)
 Liberale Partij - Radoslavovisten, een Bulgaarse politieke partij (1887-1918)
 Volksrepubliek Loegansk  (Lugansk People's Republic)
 Ligue de protection de la révolution, een Tunesische verzetsbeweging

Overige 
 Team LPR, een wielerploeg
 La Palette Rouge, een internationaal poolsysteem voor pallets
 Landelijke Patiënten Raden, een belangenvereniging. Zie Medezeggenschap#Zorginstellingen
 LPR (software), een printerspooler (Line Printer Remote protocol)
 Living Planet Report, WWF-rapport over de staat van de planeet
 Laser & Photonics Reviews, een tijdschrift over optica
 Laryngopharyngeale reflux, het terugvloeien van maaginhoud naar het strottenhoofd
 Automatische kentekenplaatherkenning (License-plate recognition, LPR)
 Station Long Preston, een spoorwegstation in Engeland, stationscode LPR
 Lijstprestatierating, een begrip in de ELO-rating van schakers